IUG est un sigle qui peut désigner :
 , une école de commerce privée située à Genève, en Suisse ;
 Islamic University of Gaza (en français, Université islamique de Gaza), une université indépendante palestinienne située dans la ville de Gaza, dans les territoires palestiniens ;
 Institut d'urbanisme de Grenoble, une unité de formation et de recherche de l'université Grenoble-Alpes.